John Harrington kan syfta på bland andra:

 John Harington
 John Peabody Harrington
 John Harrington (ishockeyspelare)